Insolvenzschutz bezeichnet

 in Deutschland: den Schutz der betrieblichen Altersversorgung im Falle der Insolvenz des Arbeitgebers  durch den Pensions-Sicherungs-Verein

 in den USA: den Schutz vor Gläubigern während einer Insolvenz durch den Abschnitt Chapter 11 des US-amerikanischen Insolvenzrechts.